Оцел () — румынская фамилия. Известные носители:

 Оцел, Ева Михайловна (в замужестве Гудумак; род. 1941) — детский хирург.
 Оцел, Сильвестр (в монашестве Софроний; род. 1963) — епископ Сучавский ПСЦР.

См. также 
 Оцел (сталь) — сталь в древнерусских письменных источниках.